La città verrà distrutta all'alba (The Crazies) – film del 1973 diretto da George A. Romero
La città verrà distrutta all'alba  – film del 2010 diretto da Breck Eisner